Petr Hrbek, češki hokejist, * 3. april 1969, Praga, Češka.

Hrbek je v češkoslovaški ligi igral za kluba Sparta Praga in Dukla Jihlava, s Sparto je v sezoni 1992/93 osvojil naslov državnega prvaka. Več sezon je igral tudi v nemški ligi za klube Star Bulls Rosenheim, EHC Freiburg, EHC Leipziger Eislöwen in Rostocker EC. Leta 1988 je bil kot 59. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 11
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 7
| 6
| 13
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 32
| 12
| 7
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 39
| 20
| 17
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 26
| 13
| 39
|
|
|
| 9
| 7
| 4
| 11
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 6
| 0
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 18
| 17
| 13
| 30
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 92/93
|
| 37
| 10
| 12
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 1
| 5
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 93/94
|
| 17
| 7
| 7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 93/94
|
| 30
| 19
| 17
| 36
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 94/95
|
| 40
| 27
| 22
| 49
|
| 12
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|-
| HC Litvínov
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +4
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 96/97
|
| 50
| 14
| 14
| 28
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 97/98
|
| 52
| 21
| 27
| 48
|
| 28
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 98/99
|
| 24
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 13
| 4
| 6
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 51
| 13
| 17
| 30
| -7
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 00/01
|
| 14
| 5
| 4
| 9
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 00/01
|
| 28
| 5
| 7
| 12
| -3
| 10
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 30
| 10
| 11
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 14
| 5
| 5
| 10
| -7
| 2
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -3
| 2
|-
| HC Havířov
| Češka liga
| 02/03
|
| 35
| 9
| 8
| 17
| -23
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Havířov
| Češka 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -3
| 2
|-
| EHC Leipziger Eislöwen
| Nemška 4. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
| 23
| 16
| 39
|
| 6
|-
| Rostocker EC
| Nemška 4. liga
| 04/05
|
| 6
| 7
| 8
| 15
|
| 2
|
| 17
| 15
| 15
| 30
|
| 8
|-
| HC Mělník
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 647
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" | 247
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" | -30
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti EHC Leipziger Eislöwen
Hokejisti Rostocker EC
Hokejisti HC Mělník